Друзы — арабоязычная этно-конфессиональная общность.
 Друза — группа кристаллов, наросших на общее основание.

См. также 
 Друз